Haurān kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Dar'a (provins), 
 Daraa District, distrikt, Dar'a, 

Robotskapade Syrienförgreningar